Halmai Imre (1848–1940) színész
 Halmai Imre (1913–1997) színész